Le Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre désigne un pays, au sens aménagement du territoire, situé dans les Hautes-Pyrénées.

Localisation 

Situé dans les Pyrénées (zone bleu à gauche dans la carte ci-contre).

Description 

 Date de reconnaissance :  17/12/2004
 Surface : 
 Population : 112 492 habitants
 Villes principales : Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Séméac, Juillan

Communes membres 

Le nombre d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 2 et d'une Communauté d'agglomération pour un total de 67 communes.

 Communauté de communes Haute-Bigorre
 Communauté de communes du Canton d'Ossun

et la Communauté d'agglomération du Grand Tarbes.

Voir aussi

Articles connexes 

 Pays des Pyrénées
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 

 Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre

Tarbes et Haute Bigorre
Tarbes et Haute Bigorre